Де́тская литерату́ра:

 Детская литература — литература, предназначенная для детей; осуществляет развивающие, воспитательные и образовательные функции.
 «Детская литература» — советское издательство.
 «Детская литература» — советский и российский журнал, выходивший в 1932—1941 годах и с 1965 года до второй половины 2000-х годов.